ABN AMRO World Tennis Tournament 2013 – tenisowy turniej ATP rangi ATP World Tour 500 z cyklu Rotterdam Open rozgrywany w dniach 11–17 lutego 2013 roku w Rotterdamie na kortach twardych w hali o puli nagród 1 575 875 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Uwagi

Bibliografia 
 
 

2013 w tenisie ziemnym
2013
2013 w Holandii